Måtte har flere betydninger:

Tekstiler:
 Måtte – beskyttende underlag
 Dørmåtte – måtte foran dør
 Gymnastikmåtte – måtte til gymnastik
 Skamfilingsmåtte - et beskyttende materiale, evt. fletværk af line, beskytter mod slitage

Slang:
 Måtte – kvindelig kønsbehåring

Biologi:
 Mikrobiel måtte